Luis Sánchez puede referirse a:

 Luis Sánchez Agesta (1914-1997), político español;
 Luis Sánchez Cerro (1889-1933), militar peruano;
 Luis Sánchez Galán (1891-1971), militar mexicano;
 Luis León Sánchez Gil (1983-), ciclista español;
 Luis Sánchez Granjel (1920-), historiador de Medicina español;
 Luis Sánchez González (1980-), árbitro de fútbol colombiano.
 Luis Sánchez-Harguindey (1935-2003), médico y político español;
 Luis Sánchez Jiménez (1962-), político mexicano - fundador del grupo Anaya;
 Luis Sánchez Olivares "Diamante Negro" (1927-), torero venezolano;
 Luis Sánchez Polack  "Tip" (1926-1999), humorista español - miembro de "Tip y Coll";
 Luis Sánchez Latorre (1925-2007), periodista y escritor chileno.
 Luis Alberto Sánchez (1900-1994), escritor, abogado y político peruano.
 Luis Sánchez (impresor) (15..-1627), impresor navarro del Siglo de Oro español
 Luis Fernando Sánchez Ossa (1988-), abogado y político chileno.